Фагундис () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Находится в составе крупной городской агломерации . Входит в экономико-статистический микрорегион Кампина-Гранди. Население составляет 11 830 человек на 2006 год. Занимает площадь 162,101 км². Плотность населения — 67,4 чел./км².

Праздник города — 22 декабря.

История 
Город основан 22 декабря 1961 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 25.620.092,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.253,11 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,559 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Параиба